Águila, ha sido el nombre que han llevado seis buques de la Armada de Chile:
Águila (1817), fue un bergantín capturado a los españoles y que luego formó parte de la primera escuadra nacional de Chile.
Águila (1819), fue una fragata armada española capturada por la fragata O'Higgins y luego fue empleada como transporte en la expedición libertadora del Perú.
Águila (1909), fue un escampavía que sirvió hasta su naufragio en 1937.
Águila (1941), fue un cañonero construido en Chile y desguazado en 1959.
Águila (1963), barcaza estadounidense comprada en segunda mano y dado de baja en 1980. 
Águila (1984), transporte de origen danés incorporado y luego enajenado en 1992.

Águila